Izba Gospodarcza Polska-Armenia (orm. Լեհաստան-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի) – organizacja, której celem jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i ormiańskimi podmiotami gospodarczymi.

Siedziba 
Mieści się w Warszawie przy ul. Złotej 67 (2016).

Bibliografia 
 książki adresowo-telefoniczne

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Ambasada RP w Erywaniu
 Ambasada Armenii w Polsce

Izby gospodarcze
Izba Gospodarcza Polska-Armenia